Estivensi – abitanti di Estiva Gerbi
Estivensi – abitanti di Estiva